Die Aradschin chumb 2002 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 25. April bis 17. November 2002 ausgetragen.

Modus 
16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Araks Ararat stieg anstelle des Meisters FC Armawir in die Bardsragujn chumb auf, da Araks die Teilnahmegebühr nicht gezahlt hatte.

Vereine 
FC Karmrachajt Armawir wurde zurückbenannt in FC Armawir. Mit Araks Ararat, Arpa Jeghegnadsor und FC Wanadsor kamen drei Teams dazu, die in den letzten Jahren nicht im Profifußball tätig waren. Neu waren auch die neun neugegründete Vereine, bzw. Reservemannschaften anderer Klubs.

Dinamo Jerewan, Kasach Aschtarak und FC Aragaz Gjumri zogen vor Saisonstart zurück.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2002
Fußballsaison 2002